Luksenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Jolanda A. Luksenburg, polnisch-amerikanische Zoologin
 Rozalia Luksenburg, Geburtsname von Rosa Luxemburg (1871–1919), polnisch-deutsche Marxistin